Back Roads – film del 1981 diretto da Martin Ritt
Back Roads – film del 2018 diretto da Alex Pettyfer
Back Roads – album del 2003 di Pat Donohue